Hanahan ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Hanahan (* 1951), US-amerikanischer Biochemiker und Krebsforscher

Hanahan ist der Name folgender Orte in den USA:

 Hanahan (South Carolina), Ort in South Carolina